Ajmátov  es un apellido ruso. Su forma femenina es Ajmátova . Es el apellido de:
 Anna Ajmátova (1889-1966), poetisa rusa;
 Raísa Ajmátova (1928-1992), poetisa rusa chechena.

También puede referirse a:
 Akhmatova, ópera francesa sobre la vida de Anna Ajmátova;
 (3067) Akhmatova, un asteroide del cinturón de asteroides nombrado en honor a Anna Ajmátova.

Notas